Альтнойланд ( — «Старая новая страна») может означать:
 «Altneuland» — утопический романа Теодора Герцля.
 «Altneuland» — берлинский ежемесячник, посвященный экономическому и географическому исследованию Палестины.

Примечания